Hiroki Yamada (1982) – sciatore giapponese
 Hiroki Yamada (1988) – calciatore giapponese